Sötét vizeken (Dark Waters), 1944-es amerikai film, rendezte Tóth Endre (André de Tóth)
 Sötét vizeken (Deepwater), 2005-ös amerikai-kanadai thrillerfilm, rendezte David S. Marfield
 Sötét vizeken (Dark Waters), 2019-es amerikai életrajzi-thrillerfilm, rendezte Todd Haynes